Uncharted kan syfta på:

 Uncharted (film) – amerikansk action-äventyrsfilm från 2022
 Uncharted (spelserie) – en spelserie ur tredjepersonsskjutargenren